Skivsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Inner-Skivsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (28,9 ha)
Ytter-Skivsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (31,2 ha)
Skivsjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (5,14 km²)
Skivsjö är en småort i Vindelns kommun, 
Väster-Skivsjön, sjö i Umeå kommun, 
Öster-Skivsjön, sjö i Umeå kommun,  (4,82 ha)
Skivsjön, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (75,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn